Oetting ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Oetting (* 1969), seit 2008 Inhaber der Stiftungsprofessur Bahnsysteme und Bahntechnik an der TU Darmstadt
 Dirk W. Oetting (1938–2020), deutscher Jurist, Brigadegeneral und Publizist
 Hermann Oetting (* 1937), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)

Oetting bzw. Ötting kann sich auch auf den Ort Altötting beziehen.

siehe auch: Öttinger, Oettinger, Oetinger, Oettingen